

Musique 
 Body Count, groupe de musique formé en 1990 autour du chanteur rap Ice-T ;
Body Count, le premier album de ce groupe.

Jeu vidéo 
 Body Count, jeu vidéo de tir au pistolet sorti sur Megadrive sorti en 1994 ;
 Body Count, jeu vidéo de tir subjectif sorti sur PC sorti en 1994.

Cinéma

Titre de film 
 Body Count (Camping del terrore), film italien réalisé par Ruggero Deodato sorti en 1986 ;
 Body Count, film américain réalisé par Mike Tristano sorti en 1994 ;
 Body Count, film américain réalisé par Robert Patton-Spruill sorti en 1998 ;
 Body Count, titre original de Seule face au danger (aussi appelé Black Killers ou Below Utopia), film américain réalisé par Kurt Voss sorti en 1997.

Critique cinématographique 
 Body count, bilan des victimes occasionnées par un événement donné.

Voir aussi